Meißner Porzellan ist der Titel dreier Briefmarkenserien, die in den Jahren 1979, 1982 und 1989 von der Deutschen Post der DDR ausgegeben wurden. 

Die fünf Motive von 1960 250 Jahre Meißner Porzellan werden nicht dieser Serie zugeordnet.

Liste der Ausgaben und Motive

Zusammendrucke

Literatur 
 Michel-Katalog Deutschland 1999/2000, Schwaneberger Verlag, 1999, ISBN 3-87858-028-2
 DDR-Universalkatalog; Herausgegeben von Peter Fischer, Frithjof Skupin und Wolfgang Gudenschwager; Verlag: Transpress, Verlag für Verkehrswesen ISBN 3-344-00001-2

Weblinks 

Liste (Philatelie)
Briefmarkenserie der Deutschen Post (DDR)
Briefmarken